«Я люблю мужчину в униформе» (, альтернативное название A Man in Uniform, дословно «Человек в униформе» или «Мужчина в униформе») — кинофильм.

Сюжет 
Банковский служащий, мечтающий стать киноактёром, наконец-то получает небольшую роль полицейского в телесериале. Воспринимая это как прорыв, он стремится вжиться в долгожданную роль как можно глубже. В конечном счёте, грань между реальностью и вымыслом для него стирается, и, отождествляя себя с офицером полиции, он выходит на улицы бороться с преступностью…

В ролях 
 Том МакКамус — Генри Адлер
 Бриджит Бако — Чарли Уорнер
 Кевин Тай — Фрэнк
 Алекс Харзи — Брюс
 Грэм Макферсон — мистер Пирсон
 Дэниел МакАйвор — режиссёр
 Венди Хопкинс — режиссёр по подбору актёров
 Генри Черни — Джозеф Риггс
 Майкл Хоган — детектив Итч
 Альберт Шульц — бизнесмен
 Мэттью Фергюсон — Эдвард Николс

История проката

Даты премьер 
Даты приведены в соответствии с данными IMDb.  — май 1993 года (премьерный показ в Каннах в рамках программы «Двухнедельник режиссёров»)
  — 10 сентября 1993 года(показ на кинофестивале в Торонто)
  — октябрь 1993 года(показ на кинофестивале Mystfest)
  — октябрь 1993 года(показ на кинофестивале в Вальядолиде)
  — 29 апреля 1994 года
  — 10 июня 1994 года
  — 24 июня 1994 года
  — 12 августа 1994 года
  — 10 марта 1995 года
  — 15 мая 1995 года

Реакция критики 

Сергей Кудрявцев: «Несколько декларативная притча о фетишизации униформы и оружия (сразу же вспоминается гениальная картина „Диллинджер мёртв“ итальянца Марко Феррери) позволяет в финале проникнуться внезапным сочувствием к несчастному герою».

Награды и номинации 
Список наград и номинаций приведён в соответствии с данными IMDb.

Номинации

Примечания

Литература

Ссылки 
  
  
 

Фильмы-драмы Канады
Фильмы-триллеры Канады
Фильмы на английском языке